Caballo Island steht für:

 Caballo Island (Philippinen), Insel in der Manilabucht, Philippinen
 Caballo Island (Texas), Insel in Texas, Vereinigte Staaten